

Geografia. 
 Brava – isola di Capo Verde
 Brava o Barawa – città della Somalia

Musica 
 Brava/E se domani – singolo di Mina del 1965
 Brava – traccia dall'album Siamo solo noi di Vasco Rossi del 1981
 Brava – traccia dall'album Aria & cielo di Umberto Tozzi del 1997
 Brava – album di Lali Espósito del 2018

Altro 
 Fiat Brava – automobile della Fiat
 Linda Brava – violinista finlandese

Pagine correlate 
 Brava! (disambigua)